Celestí Sadurní i Deop (Ripoll, 1830 – Barcelona, 1896), gravador
 Celestí Sadurní i Gurguí (Barcelona, 1863 - Barcelona, 1910), compositor i director de música, fill de Celestí Sadurní i Deop.